Федеральное архивное агентство Российской Федерации (Росархив) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере архивного дела и делопроизводства, а также по контролю, оказанию государственных услуг и управлению федеральным имуществом в этой сфере. 

Руководство деятельностью Росархива осуществляет Президент Российской Федерации. Правительство Российской Федерации в соответствии с указами, распоряжениями и поручениями Президента Российской Федерации координирует деятельность Росархива.

Полномочия 
 Вносит Президенту Российской Федерации и в Правительство Российской Федерации проекты федеральных законов, актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, других документов по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности.
 На основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации разрабатывает и утверждает: 1) правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, научных организациях; 2) правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных органах, органах местного самоуправления и организациях; 3) правила делопроизводства в государственных органах; 4) типовые функциональные требования к системам электронного документооборота и системам хранения электронных документов в архивах государственных органов; 5) примерную инструкцию по делопроизводству в государственных организациях; 6) перечни типовых архивных документов с указанием сроков их хранения, в том числе перечень типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности организаций, с указанием сроков их хранения и перечень типовых архивных документов, образующихся в научно-технической и производственной деятельности организаций, с указанием сроков их хранения; 7) перечень документов, образующихся в процессе деятельности кредитных организаций, с указанием сроков их хранения, а также инструкцию по применению этого перечня — совместно с Центральным банком Российской Федерации; 8) примерное положение о центральном архиве государственного органа, примерное положение об архиве организации; 9) типовое положение о центральной экспертной комиссии государственного органа, примерное положение об экспертной комиссии организации; 10) примерное положение об экспертно-проверочных комиссиях федеральных государственных архивов, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченных в области архивного дела, а также научных организаций, включенных в перечень, утверждаемый Правительством Российской Федерации; 11) порядок государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации; 12) положение о ведении Государственного реестра уникальных документов Архивного фонда Российской Федерации; 13) порядок признания документов Архивного фонда Российской Федерации находящимися в неудовлетворительном физическом состоянии; 14) типовые нормы времени и выработки на работы (услуги), выполняемые (оказываемые) государственными и муниципальными архивами
 Издает нормативные правовые акты, определяющие порядок использования архивных документов в государственных и муниципальных архивах, а также иные нормативные правовые акты по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности, за исключением нормативных правовых актов по вопросам, правовое регулирование которых осуществляется исключительно федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.
 Осуществляет в порядке и пределах, определенных федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, функции и полномочия учредителя организаций, подведомственных Росархиву (далее — подведомственные организации), а также функции и полномочия собственника федерального имущества, закрепленного за этими организациями
 На основании и в порядке, которые установлены федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, осуществляет следующие полномочия в установленной сфере деятельности: 1) организует: хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда Российской Федерации, в том числе мониторинг состояния и использования документов Архивного фонда Российской Федерации; информационное обеспечение деятельности Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, государственных органов и органов местного самоуправления на основе документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов; обеспечение в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации доступа граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений к документам Архивного фонда Российской Федерации и другим архивным документам, находящимся на хранении в подведомственных организациях, в том числе с использованием информационных поисковых систем; исполнение запросов граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, организаций и общественных объединений на основе документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов; исполнение запросов граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, связанных с реализацией их законных прав и свобод, оформление в установленном порядке архивных справок, направляемых в иностранные государства; подготовку подведомственными организациями документальных публикаций, историко-документальных выставок, научно-справочных изданий на основе документов Архивного фонда Российской Федерации; работу подведомственных организаций по рассекречиванию в установленном порядке носителей сведений, составляющих государственную тайну; выдачу в установленном порядке заключений о возможности временного вывоза за пределы Российской Федерации документов Архивного фонда Российской Федерации; централизованное хранение страхового фонда уникальных и особо ценных документов Архивного фонда Российской Федерации; координацию деятельности научно-методических советов архивных учреждений федеральных округов; работу подведомственных организаций по оказанию платных услуг физическим и юридическим лицам; научно-исследовательскую и методическую работу подведомственных организаций в сфере архивного дела и делопроизводства; повышение квалификации работников подведомственных организаций, а также работников архивов и подразделений делопроизводства государственных органов; разработку, внедрение и сопровождение отраслевых и межотраслевых информационных систем, баз и банков данных, архивных справочников по фондам и документам Архивного фонда Российской Федерации; мониторинг процесса документообразования и объемов документооборота в государственных органах в целях совершенствования системы управления документами;
 ведет, в том числе с использованием информационных систем: централизованный государственный учет документов Архивного фонда Российской Федерации; Государственный реестр уникальных документов Архивного фонда Российской Федерации;
 утверждает: форму паспорта государственного архива; форму заключения о возможности временного вывоза за пределы Российской Федерации документов Архивного фонда Российской Федерации и порядок выдачи такого заключения; перечень платных услуг, оказываемых подведомственными организациями;
 осуществляет: функции главного распорядителя и получателя бюджетных ассигнований, предусматриваемых в федеральном бюджете Росархиву; бюджетные полномочия главного администратора доходов федерального бюджета; закупки товаров, работ, услуг в установленной сфере деятельности в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; оказание методической помощи по вопросам архивного дела и делопроизводства государственным органам, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченным в области архивного дела, государственным и муниципальным архивам, музеям и библиотекам, а также научным организациям, включенным в перечень, утверждаемый Правительством Российской Федерации; согласование списков источников комплектования федеральных государственных архивов; согласование перечней документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, подведомственных им организаций и кредитных организаций, с указанием сроков их хранения, а также примерных номенклатур дел государственных органов и инструкций по делопроизводству в них; согласование положений о центральных экспертных комиссиях и центральных архивах, а также иных нормативных правовых актов в области архивного дела и делопроизводства в государственных органах и подведомственных им организациях; согласование перечней документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, создание, хранение и использование которых должны осуществляться в форме электронных документов при организации внутренней деятельности; меры по обеспечению преимущественного права Российской Федерации на покупку архивных документов, находящихся в частной собственности, в случае их аукционной или комиссионной продажи; контроль за соблюдением сроков возврата архивных документов, временно вывезенных за пределы Российской Федерации; взаимодействие с государственными органами иностранных государств и международными организациями в установленной сфере деятельности; меры по внедрению результатов научно-исследовательской и научно-методической работы в практику архивного дела и делопроизводства; ведомственное статистическое наблюдение в установленной сфере деятельности;
 представляет Президенту Российской Федерации предложения по передаче архивных документов, находящихся в федеральной собственности, в собственность субъектов Российской Федерации или муниципальных образований;
 заключает договоры с государственными органами и организациями, включенными в утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень, о сроках и условиях депозитарного хранения документов Архивного фонда Российской Федерации и об использовании указанных документов;
 осуществляет руководство деятельностью подведомственных организаций, а также контроль их деятельности, включая проверки финансово-хозяйственной деятельности и использования имущественного комплекса.
 Обеспечивает реализацию принципов открытости деятельности Росархива.
 Осуществляет прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, обеспечивает своевременное рассмотрение их устных и письменных обращений, принятие решений по таким обращениям и направление заявителям ответов в установленный законодательством Российской Федерации срок.
 Организует и обеспечивает мобилизационную подготовку и мобилизацию Росархива, а также контроль и координацию деятельности в области мобилизационной подготовки и мобилизации подведомственных организаций.
 Осуществляет организацию и ведение гражданской обороны в Росархиве, а также контроль и координацию деятельности подведомственных организаций по выполнению ими полномочий в области гражданской обороны.
 Организует дополнительное профессиональное образование работников Росархива.
 Осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности Росархива.
 Обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих государственную тайну.
 Организует разработку проектной документации, осуществляет в установленном порядке финансирование строительства объектов подведомственных организаций, подготавливает предложения о передаче им, распределении и перераспределении между ними помещений и другого имущества в целях улучшения сохранности, комплектования и использования документов Архивного фонда Российской Федерации.
 Принимает участие в работе ликвидационных комиссий федеральных органов государственной власти.
 Участвует в установленном порядке в качестве представителя работодателя в разработке, заключении и выполнении отраслевого тарифного соглашения, содействует решению вопросов улучшения условий труда работников подведомственных организаций и их социальной защиты.
 Осуществляет иные полномочия в установленной сфере деятельности, если это предусмотрено федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.
 Имеет право: 1) запрашивать и получать в установленном порядке сведения, необходимые для принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции Росархива; 2) согласовывать отраслевые стандарты, инструкции и образовательные программы в области архивного дела и делопроизводства, разрабатываемые государственными органами; 3) направлять в установленном порядке работников Росархива в рамках выполнения ими своих должностных обязанностей в архивы и подразделения делопроизводства государственных органов и организаций независимо от их организационно-правовой формы; 4) привлекать в установленном порядке к решению вопросов, относящихся к компетенции Росархива, научные и иные организации, ученых и специалистов; 5) давать физическим и юридическим лицам разъяснения по вопросам, относящимся к компетенции Росархива; 6) создавать совещательные и экспертные органы (советы, комиссии, группы, коллегии) в установленной сфере деятельности; 7) разрабатывать, создавать и эксплуатировать информационные системы в установленной сфере деятельности; 8) проводить конкурсы работ в области архивоведения, документоведения и археографии, а также конкурсы профессионального мастерства среди работников организаций, осуществляющих деятельность в сфере архивного дела и делопроизводства.

Руководитель агентства 
 Козлов Владимир Петрович — с 13 марта 2004 года по 19 августа 2009 года.
 Артизов Андрей Николаевич — с 14 декабря 2009 года (с 19 августа 2009 г. — и. о.).

История

Реорганизации архивной службы 
 1918—1922 — Главное управление архивным делом при Наркомате просвещения РСФСР (ГУАД при Наркомпросе РСФСР, Главархив) (с 1921 г. — при ВЦИК).
 1922—1929 — Управление Центральным архивом при ВЦИК (Центрархив РСФСР).
 1929—1938 — Центральное архивное управление при ВЦИК (ЦАУ РСФСР, Центрархив РСФСР).
 1929—1938 — Центральное архивное управление при ЦИК СССР (ЦАУ СССР, Центрархив СССР).
 1938—1948 — Главное архивное управление НКВД СССР (ГАУ НКВД СССР, Главархив СССР)
 1948—1960 — Главное архивное управление МВД СССР (ГАУ МВД СССР, Главархив СССР).
 1960—1991 — Главное архивное управление при Совете Министров СССР (ГАУ при СМ СССР, Главархив СССР).
 1990—1991 — Комитет по делам архивов при Совете Министров РСФСР (Роскомархив)
 1991—1992 — Комитет по делам архивов при Правительстве РФ (Роскомархив)
 1992—1996 — Государственная архивная служба Российской Федерации (Росархив)
 1996—2004 — Федеральная архивная служба Российской Федерации (Росархив)
 с 2004 по настоящее время — Федеральное архивное агентство (Росархив)

Руководители архивной службы 
 1918—1920 — Рязанов Давид Борисович
 1920—1932 — Покровский Михаил Николаевич
 1932—1937 — Берзин Ян Антонович
 1937—1939 (и. о.) — Мальцев Николай Владимирович
 1939—1947 — Никитинский Иосиф Илларионович
 1947—1953 — Стыров, Василий Дмитриевич
 1953—1954 — Мусатов, Борис Иванович
 1954—1956 — Матковский, Николай Васильевич
 1956—1972 — Белов Геннадий Александрович
 1972—1983 — Долгих Филипп Иванович
 1983—1991 — Ваганов Фёдор Михайлович
 1993—1996 — Пихоя Рудольф Германович

Учреждения, подчиняющиеся Федеральному архивному агентству 
 16 федеральных государственных архивов (государственных архивов федерального уровня):
 Государственный архив Российской Федерации* (ГА РФ), г. Москва
 Российский государственный архив древних актов* (РГАДА), г. Москва
 Российский государственный исторический архив* (РГИА), г. Санкт-Петербург
 Российский государственный военно-исторический архив* (РГВИА), г. Москва
 Российский государственный архив военно-морского флота (РГАВМФ), г. Санкт-Петербург
 Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ), г. Москва
 Российский государственный архив новейшей истории (РГАНИ), г. Москва
 Российский государственный исторический архив Дальнего Востока (РГИАДВ), г. Владивосток
 Российский государственный архив научно-технической документации (РГАНТД), г. Москва
 Российский государственный архив в г. Самаре (РГА в г. Самаре)
 Российский государственный архив кинофотодокументов* (РГАКФД), МО, г. Красногорск
 Российский государственный архив фонодокументов (РГАФД), г. Москва
 Российский государственный архив литературы и искусства* (РГАЛИ), г. Москва
 Российский государственный архив экономики (РГАЭ), г. Москва
 Российский государственный военный архив (РГВА), г. Москва
 Центр хранения страхового фонда (ЦХСФ), Тюменская обл., г. Ялуторовск
 Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела (ВНИИДАД);
 Объединение по эксплуатации и техническому обслуживанию федеральных архивов (ОЭТО Росархива).

Органы управления архивным делом в субъектах Российской Федерации 
Подчиняются администрациям своих субъектов федерации (например, Правительству Москвы, Правительству Санкт-Петербурга, Администрации Смоленской области и т. п.

Республики РФ
 Управление по делам архивов Республики Адыгея
 Комитет по делам архивов Республики Алтай
 Управление по делам архивов Республики Башкортостан
 Управление по делам архивов Республики Бурятия
 Управление Правительства Республики Дагестан по делам архивов
 Государственная архивная служба Республики Ингушетия
 Архивная служба Кабардино-Балкарской Республики
 Отдел по делам архивов министерства образования, культуры и науки Республики Калмыкия
 Управление Карачаево-Черкесской республики по делам архивов
 Министерство культуры Республики Карелия
 Архивное агентство Республики Коми
 Комитет Республики Марий Эл по делам архивов
 Республиканская архивная служба Республики Мордовия
 Комитет государственной архивной службы при Правительстве Республики Саха (Якутия)
 Архивная служба Республики Северная Осетия-Алания
 Главное архивное управление при Кабинете Министров Республики Татарстан
 Архивное агентство Республики Тыва
 Комитет по делам архивов при Правительстве Удмуртской Республики
 Отдел по делам архивов Министерства культуры Республики Хакасия
 Архивное управление Правительства Чеченской Республики
 Отдел по делам архивов министерства культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской республики

Края РФ
 Управление Алтайского края по культуре и архивному делу
 Департамент по делам архивов Забайкальского края
 Агентство по делам архивов Камчатского края
 Управление по делам архивов Краснодарского края
 Архивное агентство администрации Красноярского края
 Агентство по делам архивов Пермского края
 Архивный отдел Приморского края
 Комитет Ставропольского края по делам архивов
 Управление по делам архивов правительства Хабаровского края

Области РФ
 Управление по делам архивов министерства культуры и архивного дела Амурской области
 Управление по делам архивов администрации Архангельской области
 Агентство по делам архивов Астраханской области
 Архивный отдел администрации Белгородской области
 Управление по делам архивов Брянской области
 Архивный отдел администрации Владимирской области
 Комитет по управлению архивами администрации Волгоградской области
 Управление по делам архивов Вологодской области
 Архивный отдел Воронежской области
 Управление по делам архивов Ивановской области
 Архивное управление Иркутской области
 Отдел культурного наследия и архивов Министерства культуры Калининградской области
 Управление по делам архивов Калужской области
 Архивное управление Администрации Кемеровской области
 Управление по делам архивов Кировской области
 Комитет по делам архивов администрации Костромской области
 Комитет по управлению архивами Курганской области
 Архивное управление Курской области
 Архивный комитет Санкт-Петербурга и Ленинградской области
 Управление по делам архивов Липецкой области
 Архивный отдел администрации Магаданской области
 Управление по делам архивов Московской области
 Архивное управление Мурманской области
 Комитет по делам архивов Нижегородской области
 Архивное управление комитета культуры, туризма и архивного дела Новгородской области
 Управление государственной архивной службы администрации Новосибирской области
 Архивное управление Министерства государственно-правового развития Омской области
 Комитет по делам архивов Оренбургской области
 Управление по делам архивов Аппарата Губернатора и Коллегии Орловской области
 Комитет по делам архивов Пензенской области
 Государственное архивное управление Псковской области
 Комитет по управлению архивным делом администрации Ростовской области
 Архивное управление Рязанской области
 Управление государственной архивной службы Самарской области
 Управление по делам архивов Правительства Саратовской области
 Управление по делам архивов Сахалинской области
 Управление архивами Свердловской области
 Архивное управление департамента Смоленской области по культуре
 Архивный отдел Тамбовской области
 Архивный отдел Тверской области
 Архивное управление Томской области
 Отдел архивного дела министерства культуры Тульской области
 Управление по делам архивов администрации Тюменской области
 Отдел архивного дела департамента культуры и архивного дела Ульяновской области
 Государственный комитет по делам архивов Челябинской области
 Управление по делам архивов Читинской области
 Управление по делам архивов правительства Ярославской области

Города федерального значения
 Главное архивное управление г. Москвы
 Архивный комитет Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Автономные образования
 Департамент культуры правительства Еврейской автономной области
 Управление архивным делом администрации Агинского Бурятского автономного округа
 Территориальный отдел Ненецкого автономного округа Управления по делам архивов Архангельской области
 Архивный отдел администрации Таймырского автономного округа
 Архивный отдел администрации Усть-Ордынского Бурятского автономного округа
 Управление по делам архивов Ханты-Мансийского автономного округа
 Отдел по делам архивов Аппарата Губернатора и Правительства Чукотского АО
 Управление по делам архивов администрации Эвенкийского автономного округа
 Управление по делам архивов администрации Ямало-Ненецкого автономного округа

Ведомственные знаки отличия Федерального архивного агентства 
 Нагрудный знак «Почётный архивист». Нагрудным знаком награждаются государственные гражданские служащие Федерального архивного агентства, работники подведомственных организаций и иные лица, имеющие стаж работы в сфере архивного дела не менее 15 лет, внесшие существенный вклад в развитие архивного дела.
 Почётная грамота

Известные сотрудники 
 Елпатьевский Андрей Валерьянович (1931—2010) — заслуженный работник культуры РСФСР.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Росархива
 Портал «Архивы России»
 Положение о Федеральном архивном агентстве
 Органы управления архивным делом субъектов Российской Федерации

Федеральные агентства Российской Федерации
Архивы России
Архивные организации РФ